Spojení písmen S a W může mít různé významy:

SW 
 BS-SW – kód ISO 3166-2 pro Spanish Wells
 CM-SW – kód ISO 3166-2 pro provincii South-West
 Star Wars (Hvězdné války)
 software
 krátké vlny () – rozsah radiového spektra
 SW - zkratka německého slova Schlüsselweite - velikost klíče u šestihranné hlavy šroubu

sw 
 svahilština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

Externí odkazy